Castelluccio peut désigner, en Italie :
 Castelluccio, commune ayant existé de 1928 à 1935, et ayant regroupé les communes de Castelluccio Inferiore et Castelluccio Superiore ;
 Castelluccio dei Sauri, commune de la province de Foggia, dans la région des Pouilles ;
 Castelluccio di Noto, site archéologique de la province de Syracuse, dans la région autonome de Sicile ;
 Castelluccio Inferiore, commune de la province de Potenza, dans la région Basilicate ;
 Castelluccio Superiore, commune de la province de Potenza, dans la région Basilicate ;
 Castelluccio Valmaggiore, commune de la province de Foggia, dans la région des Pouilles ;
 Castelluccio, une frazione de la commune de Norcia (Province de Pérouse)

Castelluccio peut désigner également un quartier de la ville d'Ajaccio en Corse (France).

Homonymie de localités